Die Abkürzung CVB steht für:
 ein Pseudonym der deutschen Sängerin und Songwriterin Caroline von Brünken
 das Fernsehsignal Color Video Baseband
 einen Gin-Tonic-Longdrink der Berliner Clubszene
 den Verband der Berliner Laienchöre Chorverband Berlin
 die kalifornische Rock & Pop-Band Camper Van Beethoven aus Santa Cruz
 den IATA-Code des internationalen Flughafens Chungribu (Papua-Neuguinea)
 das Coxsackie-Virus, Variante B

CV-B steht für:
 Ilhas de Barlavento, ISO-3166-2-Code der Inselgruppe im Archipel der Kapverdischen Inseln

CVB